foliumzuur
PMG (Pilarczyk Media Groep)